Cheney kan syfta på:

Personer 

 Dick Cheney, amerikansk politiker
 Grahame Cheney, australisk boxare
 Person Colby Cheney, amerikansk politiker

Geografi

Frankrike
 Cheney, Yonne

USA
 Cheney, Kansas
 Cheney, Nebraska
 Cheney, Washington